Csehország
 Holubice, település a Nyugat-prágai járásban
 Holubice, település a Vyškovi járásban